Márton Árpád (1940) festő
 Márton Árpád (1955) színész, költő, újságíró, politikus

Hasonló
Marton Árpád (1972–) művészeti író, kritikus, újságíró